Взаимодействие — философская категория, отражающая процессы воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их изменения, взаимную обусловленность и порождение одним объектом других.

В физике 
 Взаимодействие (физ.) — влияние материальных объектов или частиц друг на друга, изменяющее их состояние или движение.
 Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия — силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль.
 Взаимодействие многих тел — комплекс задач из базовых разделов теоретической механики.
 Взаимодействие нейтронов с веществом — физические процессы, происходящие при попадании нейтронов различных энергий в вещество.
 Взаимодействие Юкавы — термин из физики элементарных частиц, описывающий взаимодействие между скалярным и дираковским полем.
 Гравитационное взаимодействие — универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами.
 Дисперсионное взаимодействие — силы электростатического притяжения мгновенного и индуцированного (наведённого) диполей электрически нейтральных атомов или молекул.
 Донорно-акцепторное взаимодействие — перенос заряда между молекулами донора и акцептора без образования между ними химической связи.
 Ион-дипольное взаимодействие — взаимодействие между ионом и молекулой с постоянным или наведенным дипольным моментом.
 Кулоновское взаимодействие — закон, описывающий силы взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами.
 Межатомное взаимодействие — электромагнитное взаимодействие электронов и ядра одного атома с электронами и ядром другого атома.
 Межмолекулярное взаимодействие — взаимодействие между молекулами и/или атомами, не приводящее к образованию ковалентных (химических) связей.
 Обменное взаимодействие — взаимодействие тождественных частиц в квантовой механике, приводящее к зависимости значения энергии системы частиц от её полного спина.
 Сильное взаимодействие (цветовое или ядерное) — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий в физике, действующее в масштабах порядка размера атомного ядра и менее.
 Слабое взаимодействие — фундаментальное взаимодействие, ответственное, в частности, за процессы бета-распада атомных ядер и слабые распады элементарных частиц.
 Спин-орбитальное взаимодействие — в квантовой физике взаимодействие между движущейся частицей и её собственным магнитным моментом, обусловленным спином частицы.
 Фундаментальные взаимодействия — качественно различающиеся типы взаимодействия элементарных частиц и составленных из них тел.
 Электромагнитное взаимодействие — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий, которое существует между частицами, обладающими электрическим зарядом.
 Электрон-фононное взаимодействие — взаимодействие электронов с фононами (квантами колебаний кристаллической решётки).
 Электрослабое взаимодействие — подход, основанный на общем описании двух из четырёх фундаментальных взаимодействий: слабого взаимодействия и электромагнитного взаимодействия.

В военной науке 
 Взаимодействие войск — согласованные по задачам, направлениям, рубежам и времени действия различных видов и родов войск, направленные на достижение одной цели.
 Огневое взаимодействие — скоординированное ведение огня по противнику различными огневыми средствами.

В информатике 
 Межмашинное взаимодействие — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке.
 Межпроцессное взаимодействие — обмен информационными данными между потоками одного или разных процессов вычислительной системы.
 Межсетевое взаимодействие — соединение компьютерной сети с другими сетями с помощью шлюзов, которые устанавливают порядок маршрутизации пакетов информации между сетями.
 Проектирование взаимодействия — дисциплина дизайна, занимающаяся проектированием интерактивных (то есть обладающих интерфейсом) цифровых изделий, систем, сред, услуг.
 Человеко-компьютерное взаимодействие — научное направление, занимающееся совершенствованием интерактивных компьютерных систем, предназначенных для использования человеком.

Другое 
 Белок-белковые взаимодействия — обладающие высокой специфичностью физические контакты между двумя и более белками.
 Взаимодействие генов и окружающей среды — это процесс, в ходе которого на основе определённого генотипа и воздействия фактора среды проявляется фенотип.
 Взаимодействие лекарственных средств — изменение эффектов, вызываемых лекарственными средствами при одновременном или последовательном применении двух и более препаратов.
 Взаимодействия микронутриентов — взаимодействие между витаминами и минеральными веществами в процессе их усвоения организмом.
 Взаимодействие неаллельных генов — это гены, расположенные в различных участках хромосом и кодирующие неодинаковые белки.
 Взаимодействие пути и подвижного состава — дисциплина, исследующая механические процессы в подвижном составе и в железнодорожном пути при их воздействии друг на друга.
 Взаимодействие равных — один из ведущих принципов викиномики, представляющий собой новую модель инноваций и создания ценностей.
 Межанализаторное взаимодействие — изменение чувствительности одной анализаторной системы вследствие раздражения другой.
 Опыт взаимодействия — восприятие и ответные действия пользователя, возникающие в результате использования и/или предстоящего использования продукции, системы или услуги.
 РККИ-обменное взаимодействие — косвенное обменное взаимодействие между магнитными ионами, осуществляемое через коллективизированные электроны проводимости.
 Социальное взаимодействие — система социальных действий, при которой действие одного субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов.
 «Взаимодействия» — второй эпизод американского мультсериала «Новые приключения Человека-паука».

Примечания

См. также 
 Взаимодействующие галактики — галактики, расположенные в пространстве достаточно близко, чтобы взаимная гравитация существенно влияла на протекающие в них процессы.
 Константа взаимодействия — параметр в квантовой теории поля, определяющий силу (интенсивность) взаимодействия частиц или полей.
 Представление взаимодействия — один из способов описания квантовомеханических явлений, предложенный П. Дираком в 1927 году.
 Медаль «За взаимодействие»